Brynjetjärn kan syfta på:
Brynjetjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Brynjetjärnen (Bergs socken, Jämtland, vid Näkten), sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn